El Estadio Artemio Franchi puede hacer referencia a dos estadios italianos:

 Estadio Artemio Franchi (Siena).
 Estadio Artemio Franchi (Florencia).